Дмоховський — прізвище.

 Дмоховський Борис Михайлович (1899—1967) — російський радянський актор театру і кіно, режисер.
 Вікентій Дмоховський (1807—1862) — художник, майстер історичного жанру.
 Дмоховський Леонтій-Людомир (1909—1981) — професор вірусології Колумбійського та Техаського університетів; першовідкривач вірусної природи ракових пухлин, основоположник школи онкологічної вірусології.
 Дмоховський Олександр Ігорович — Паїсій (Дмоховський) (*1966) — колишній Єпископ Бориспільський, керуючий патріаршими парафіями в США.
 Дмоховський Степан (1875—1959) — лікар, український громадський діяч в Перемишлі.
 Франциск Ксаверій Дмоховський (1762—1808) — польський поет, письменник та перекладач часів занепаду Речі Посполитої.

Див. також 
 Дмоховська Анна Михайлівна — російська актриса.
 Дмуховський